Lady Margaret Professor of Divinity kan syfta på:

 Lady Margaret Professor of Divinity (Oxford)
 Lady Margaret's Professor of Divinity (Cambridge)